Чемпіонат Югославії з футболу 1930—1931 () — дев'ятий розіграш футбольної першості Югославії. Команди попередньо були розбиті на три кваліфікаційних групи, з яких були відібрані 6 команд для фінального турніру. Чемпіоном країни вперше став клуб БСК із Белграда.

Кваліфікація

Група 1

Група 2

Група 3

Основний турнір

Турнірна таблиця

Таблиця результатів

Склади призерів 
БСК: Отмар Гаццарі (10); Драгомир Тошич (10), Предраг Радованович (10); Любиша Джорджевич (10), Миорад Йованович (10), Милорад Арсеньєвич (7,1), Димитріє Попович (3); Нікола Мар'янович (10,3), Благоє Мар'янович (10,8), Джордже Вуядинович (10,9), Александар Тирнанич (9,6), Драгослав Вирич (8,4), Предраг Антич (2,1), Светислав Глишович (1); тренери: Адольф Енгел, Нікола Симич.

«Конкордія»: Сергіє Демич (8), Драгутин Подграшкий; Степан Павичич (10), Драгутин Бабич (7); Бошко Ралич (10,3), Павао Лев (9), Предраг Брозович (8), Даніель Премерл (5); Егідіо Мартинович (10,2), Светислав Вальяревич (10,3), Борис Праунспергер (10,1), Владимир Лолич (10,7), Александар Живкович (3,4),  Радован Павелич (4), Звонимир Язбець (4,3); тренер Ервін Пушнер.

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Чемпіонат Югославії 1931 на rsssf.com 
 Повна статистика сезону 
 Виступи клубу «Хайдук» 
 Виступи клубу «Граджянскі» 

Югославія
Югославія
1